Yamagata – città giapponese capoluogo dell'omonima prefettura
Yamagata – città giapponese della prefettura di Gifu
Yamagata – città giapponese della prefettura di Nagano
la prefettura di Yamagata – in Giappone
Yamagata Masakage – uno dei Ventiquattro generali di Takeda Shingen del periodo Sengoku
Yamagata – trampolino situato a Zaō, in Giappone